Саскилах (село) — село, Анабарський улус, Республіка Саха, Росія
 Саскилах (озеро) — озеро в заплаві річки Анабар, Росія